Arquitectura militar:
 Rastell, graellat defensivu de la porta d'accés d'un castell.
 Eines agrícoles:
 Rastell (eina), eina agrícola similar al rampí.
 Escorreplats:, bastiment amb un engraellat, que s'utilitza a la cuina, damunt del qual es posen els plats escurats perquè degotin i s'eixuguin
 Rastell (armes de foc), peça acerada que tenien els panys de les armes d'espurna, i que en ser colpejat amb el sílex, projecta espurnes dins la cassoleta.

Referències